L'institut universitaire de technologie de Belfort-Montbéliard est un établissement français d'enseignement supérieur, composante de l'Université de Franche-Comté, .

L'IUT de Belfort-Montbéliard, donne des formations professionnalisantes dans le secteur secondaire et tertiaire, à Bac+2 (DUT) ou Bac+3 (Licences professionnelles et Bachelor universitaire de technologie). Il est réparti sur quatre sites : Avenue Maréchal Juin, Faubourg des Ancêtres et Rue Chantereine à Belfort, Pôle Universitaire des Portes du Jura à Montbéliard. L'institut abrite deux équipes de recherche du Département Informatique des Systèmes Complexes (DISC) de l'Institut FEMTO-ST.

Quelques chiffres 
 10 départements de formation proposent 10 BUT et 13 licences professionnelles
1 578 étudiants en formation initiale et continue en 2017-2018 : 985 à Belfort, 593 à Montbéliard, 1 279 en DUT, 299 en licence professionnelle
 204 personnels dont 144 enseignants et intervenants professionnels

Histoire 

En , le projet de construction d’un IUT à Belfort obtient le « feu rouge » ministériel et ravit les élus locaux qui souhaitaient fortement que la « cité du Lion » devienne une ville universitaire. L'IUT est créé par un arrêté du . 
L'IUT est implanté au cœur du Belfort industriel face aux entreprises comme Alstom et Bull, sur une surface de cinq hectares entre la rue Engel Gros et l’avenue Maréchal Juin. Les départements de Génie Mécanique Productique et Génie Électrique Informatique /Industriel accueillent les 111 premiers étudiants.

Les grandes dates 
 1968 - Création de l’IUT de Belfort par arrêté du  

Ouverture des départements 
Génie Mécanique et Productique
et Génie Électrique et Informatique Industrielle 

 1969 - Création du département Informatique 
 1979 - Création du département Génie Thermique et Énergie
 1987 - Création du département Organisation et Gestion de la Production 
 1991 - Création du département Mesures Physiques à Montbéliard
 1993 - Création du département Techniques de Commercialisation à Belfort – Faubourg des Ancêtres
 1994 - Création du département Réseaux et Télécommunications à Montbéliard
 1997 - Création du département Services et Réseaux de Télécommunications à Montbéliard
 2000 - Création du département Carrières Sociales à Belfort 
 2004 - Création du département Gestion Administrative et Commerciale à Montbéliard 
 2008 - Création du département Génie Civil à Belfort

Les directeurs 
 Claude OIKNINE, directeur de 1968 à 1975
 Jean-Marie KAUFMANN, directeur de 1975 à 1989
 Marie-Odile RIGO, directrice de 1989 à 1993
 Daniel RONDOT, directeur de 1993 à 2002
 Philippe PRACHT, directeur de 2002 à 2012
 Olivier PREVÔT, directeur de 2012 à 2016
 Bruno VIEZZI, directeur de 2016 à 2021
David MARKEZIC, directeur actuel depuis 2021.

Les 10 départements actuels 
Site Techn'Hom (19 avenue du Maréchal Juin à Belfort)
 Carrières Sociales
 Génie Civil - Construction Durable
 Génie Électrique et Informatique Industrielle
 Informatique
Site Marc Bloch (47 faubourg des Ancêtres à Belfort)
 Techniques de Commercialisation

Site Néel (2 rue Chantereine à Belfort)

 Génie Thermique et Énergie

Campus des Portes du Jura à Montbéliard
 Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
 Mesures Physiques
 Métiers du Multimédia et de l'Internet
 Réseaux et Télécommunications

L'offre de formation de l'IUT de Belfort-Montbéliard 
L’IUT de Belfort-Montbéliard prépare les étudiants aux fonctions :

- d'encadrement technique dans la conception, la production, la recherche appliquée ou de collaborateurs d'ingénieurs dans le secteur secondaire,

- de cadres supérieurs techniques, administratifs, financiers ou commerciaux dans le secteur tertiaire,

avec une double exigence : formation théorique et pratique professionnelle. 

L'IUT propose 10 BUT et 13 licences professionnelles, accessibles par le biais de la formation initiale et continue.

Les 10 BUT 
Secteur secondaire
 Génie Civil - Construction Durable (GC-CD -  ouverte en apprentissage)
 Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)
 Génie Thermique et Énergie (GTE)
 Informatique (INFO)
 Mesures Physiques (MP)
 Réseaux et Télécommunications (R&T - Formation ouverte à l'apprentissage)

Secteur tertiaire
 Carrières sociales (CS)
 Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO - Formation ouverte à l'apprentissage)
 Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI - 2e année ouverte en apprentissage)
 Techniques de Commercialisation (Tech de Co)

Les 13 licences professionnelles 
Secteur secondaire
 Capteurs, Instrumentation, Métrologie (CIM - Formation ouverte à l'apprentissage)
 Chargé-e d'Affaires en Réseaux et Télécommunications (CART - Formation ouverte à l'apprentissage) 
 Conduite de Travaux et Performance Énergétique des Bâtiments (CTPEB - Formation ouverte à l'apprentissage) 
 Énergies Renouvelables (EnR - Formation ouverte à l'apprentissage)
 Mobilité numérique parcours "Technologies de Projets Web et Mobiles" (TeProW) et parcours "Réseaux et Services en Mobilité" (RSM)
 Véhicules : Électronique et Gestion des Automatismes (VEGA - Formation ouverte à l'apprentissage)
Secteur tertiaire
 Attaché-e au Développement International des Organisations (ADIO - Formation ouverte à l'apprentissage)
 Intervention Sociale parcours "Animation Sociale et Socio-culturelle fonction coordination de projets" (ASS) et parcours "Éducation Familiale et Implication dans la Cité" (EFIC)
 Marketing & communication des Organisations du Sport, de l'Événementiel et des Loisirs (MOSEL - Formation ouverte à l'apprentissage)
 TIC Appliquées au Marketing et au Commerce (TIC@MACo - Formation uniquement en apprentissage)
 Assurance, Banque, Finance, spécialité Chargé-e de clientèle "Particuliers" en bancassurance (CCB - contrat de professionnalisation uniquement)
 Webdesign (Wd - Formation ouverte à l'apprentissage)

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Belfort-Montbéliard
Université de Franche-Comté
Enseignement à Belfort
Enseignement à Montbéliard